Vortex ()

  — спутник радиоэлектронной разведки США.
 Vortex Software — британская компания, разработчик видеоигр.
 Vortex86 — процессор.
 Arida Vortex — московская пауэр-метал группа.
 ICS Vortex — псевдоним норвежского музыканта Симена Хэстнэса.
 Vortex — автомобильный бренд, принадлежавший компании ТагАЗ.